Археологический музей — музей, в котором хранятся и выставляются археологические находки.

 Археологический музей — музей в городе Верона (Италия)
 Археологический музей — городской археологический музей в столице Хорватии Загребе
 Археологический музей — археологический музей в хорватском городе Осиеке
 Археологический музей «Горгиппия» — археологический музей под открытым небом в городе Анапа
 Археологический музей Афинской агоры — археологический музей в Афинах
Археологический музей Аланьи — археологический музей в турецком городе Аланья
 Археологический музей Баден-Вюртемберга — археологический музей в Констанце (Германия)
 Археологический музей Вестфалии-Липпе — археологический музей в городе Херне, немецкая земля Северный Рейн-Вестфалия
 Археологический музей Задара (Хорватия)
 Археологический музей Ираклиона (Греция)
 Археологический музей Керамика  (Греция, Афины)
 Археологический музей ЛНУ им. И. Франко
 Археологический музей Олимпии (Греция)
 Археологический музей Салоник (Греция)
 Археологический музей Согамосо (Колумбия)
 Археологический музей Стамбула (Турция)